

События 

 1099 (?) — Захват Альморавидами Тортосы.
 1099—1118 — Папа римский Паскаль II (ок.1050-1118).
 Присоединение Западной Анатолии к Византии. Византии с помощью крестоносцев удаётся отвоевать у Сельджукидов северную, западную и южную прибрежные части Малой Азии.
 Май — Крестоносцы достигают Палестины.
 7 июня — Начало осады Иерусалима.
 10 июля — Смерть Сида, правителя Валенсии.
 15 июля — Взятие крестоносцами Иерусалима (итог первого крестового похода).
 12 августа — Победа Готфрида Бульонского над египтянами при Аскалоне (Битва при Аскалоне). Основание Иерусалимского королевства. Графство Триполи достаётся Раймонду Тулузскому.
 1099—1100 — Король Иерусалима Готфрид Бульонский (ок.1061-1100).
 1099, август — 1104, февраль — Годы Кова (Япония).
 1099 (?) — Основание Ордена Святого Гроба Господня.
 Битва на Вагре — сражение между дружиной дорогобужского князя Давыда Игоревича и союзным ему половецким войском Боняка против венгерского войска короля Кальмана Книжника. Поражение венгров.
 Создано Княжество Галилея

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1099 году
 Гильом X (Вильгельм Святой) — герцог Аквитании, герцог Гаскони и граф Пуатье. Умер в 1137.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1099 году
 Урбан II (папа римский)
 Сид Кампеадор

См. также 
 Список глав государств в 1099 году